Зайцев, Иван: Зайцев, Иван Андреевич (1918—1986) — полный кавалер Ордена Славы.
 Зайцев, Иван Афиногенович (1863—1936) — артист кукольного театра.
 Зайцев, Иван Васильевич (1907—1984) — советский деятель образования и просвещения, директор Тобольского учительского института.
 Зайцев, Иван Викторович (род. 1988) — узбекистанский легкоатлет.
  (род. 1975) — казахстанский ватерполист.
 Зайцев, Иван Вячеславович (род. 1988) — итальянский волейболист русского происхождения.
 Зайцев, Иван Георгиевич (род. 1944) — советский борец классического стиля.
 Зайцев, Иван Григорьевич (1916—1952) — снайпер, сержант, полный Кавалер Ордена Славы.
 Зайцев, Иван Дмитриевич (1909—1993) — Герой Советского Союза, генерал-лейтенант.
 Зайцев, Иван Иванович (1920—1986) — деятель советских спецслужб, генерал-майор.
 Зайцев, Иван Кондратьевич (1805—1887) — русский художник и педагог.
 Зайцев, Иван Матвеевич (1879—1934) — русский военачальник, участник Гражданской войны в России, генерал-майор, начальник Дальневосточного отдела Российской всенародной партии националистов в Шанхае.
 Зайцев, Иван Николаевич (1923—1997) — Герой Советского Союза, гвардии майор.
 Зайцев, Иван Петрович (1922—1963) — Герой Советского Союза.
 Зайцев, Иван Степанович (1926—1945) — сержант, командир стрелкового отделения 9-й стрелковой роты 1050-го стрелкового полка, Герой Советского Союза (1945, посмертно).
 Зайцев, Иван Ульянович (1837—1909) — общественный деятель, городской голова Петрозаводска.
 Зайцев, Иван Фёдорович (1913—1981) — Герой Советского Союза, сержант.
 Зайцев, Иван Яковлевич (1860—1948) — русский и советский педагог и краевед.